Cord steht für:

 Cord (Gewebe), ein samtartiges Textilgewebe mit Längsrippen
 Stahlcord, ein Drahtseil als Festigkeitsträger
 Cord (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Cord (Automarke), US-amerikanische Automarke der Vorkriegszeit
 Cord Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller von Nachbildungen
 Cord (Raummaß), angloamerikanisches Raummaß für Feuerholz
 Cord Corporation, US-amerikanische Holdinggesellschaft
 Originaltitel des kanadischen Spielfilms Hide and Seek (2000)

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Cord (Arkansas), Siedlung im Independence County

Siehe auch:
 Chord (Begriffsklärung)
 Cord (Name) und seine Varianten Cort, Cordt, Coordt, Kord, Kort, Kordt und Koordt
 Cords
 KORD
 Korth (Begriffsklärung)
 McCord